Жеребино — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

Расположена на юге района, в 10 км к юго-западу от районного центра, посёлка Красногородск.

Население 
Численность население деревни по оценке на конец 2000 года составляла 40 жителей, на 2010 год — 23 жителя.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района